Graham Greene (schrijver), een Engels schrijver en agent voor de Britse inlichtingendienst SIS
 Graham Greene (acteur), een Canadees acteur